Žilina (stad), een stad in het noordwesten van Slowakije
Žilina (regio), een bestuurlijke regio van Slowakije
Žilina (okres Kladno), een Tsjechische gemeente in de regio Midden-Bohemen